The Goodbye Girl – amerykańska komedia filmowa z 1977 roku w reżyserii Herberta Rossa, na podstawie scenariusza Neila Simona
 The Goodbye Girl – amerykański musical wystawiany na Broadwayu, według scenariusza Neila Simona, z muzyką Marvina Hamlischa i tekstami piosenek Davida Zippela
 The Goodbye Girl – amerykańska komedia telewizyjna z 2004 roku w reżyserii Richarda Benjamina